Arada (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Santa Bárbara
Arada (Ovar), een plaats in de Portugese gemeente Ovar
Zie ook:
Aradas